Rehkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Rehkogel (Totes Gebirge), 1260 m, Vorberg des Sandling bei Altaussee, Steiermark (Loserlift)
 Rehkogel (Türnitzer Alpen), 1005 m, am Hubertussee bei Mariazell, Steiermark
 Rehkogel (Oberösterreichische Voralpen), 969 m, bei Breitenau im Steyerlingtal, Oberösterreich
 Rehkogel (Ennstaler Alpen), 927 m, Vorberg des Toten Manns im Gesäuse bei Altenmarkt, Steiermark